Treportini – abitanti di Cavallino-Treporti
Treportini – abitanti di Treporti